Polianthion är ett släkte av brakvedsväxter. Polianthion ingår i familjen brakvedsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Brakvedsväxter
Polianthion